Esistono più comuni francesi con questo nome

Guilly – Indre
Guilly – Loiret